Митрополи́т Серафи́м (, в миру Серафим Стергиулис ; ) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Кифирский (с 2005).

Биография 
Родился 27 декабря 1950 года в  в номе Кардица, в Греции.

В 1970 году окончил Ризарийскую богословскую школу в Афинах, а в 1976 году — богословский факультет Аристотелевского университета в Салониках. Позднее учился в аспирантуре того же университета специализируясь в систематическом богословии.

В 1971 году был рукоположен в сан диакона и проходил служение в Фессалиотидской и Фанариоферсальской митрополии.

В 1974 году был принят в клир . В 1979 году назначен проповедником митрополии. В 1981 году рукоположен в сан пресвитера и возведён в достоинство архимандрита.

27 июня 2005 года Священным синодом иерархии Элладской православной церкви был избран (58 голосами из 69 избирателей) для рукоположения в сан митрополита Кифирского (архимандрит Макарий (Варлас) получил 3 голоса, а архимандрит Иеремия (Фудас) — 0 голосов; 7 пустых бюллетеней и 1 недействительный).

2 июля 2005 года в кафедральном Благовещенском соборе в Афинах состоялась его архиерейская хиротония.

Примечания 

Выпускники богословского факультета Салоникийского университета
Митрополиты Элладской православной церкви
Выпускники Ризарийской богословской школы